Żabin (Ermland-Mazurië)
 Żabin (Neder-Silezië)
 Żabin (Mazovië)
 Żabin (West-Pommeren)

 Ząbin, dorp in Koejavië-Pommeren
 Żabin Łukowski, dorp in Mazovië
 Stary Żabin, dorp in Ermland-Mazurië